Абубаки́р Нуриа́нович Усма́нов (; ) — советский историк, фольклорист, кандидат исторических наук (1960). Заслуженный деятель науки Башкирской АССР (1970). Член Союза писателей (1948).

Биография 
Родился 24 апреля 1910 года в деревне Имяново. Окончил педагогический техникум, ас 1930 года работал председателем бюро пионеров Бирского городского комитета ВЛКСМ.

В 1933 году окончил Башкирский педагогический институт имени К. А. Тимирязева.

В 1932—1937 годах являлся заведующим отделом культуры и пропаганды Обкома ВЛКСМ.

С 1937 года работал в Институте истории, языка и литературы Башкирского филиала Академии наук СССР. В 1937—1940 гг. и 1943—1951 гг. являлся директором данного института.

В 1940—1941 гг. начальник Управления по делам искусств при Совете народных комиссаров Башкирской АССР.

В 1941—1943 гг. являлся секретарём Башкирского областного комитета ВКП (б).

Избирался депутатом Верховного Совета Башкирской АССР Бакалинскому округу № 100.

До 1971 года являлся научным сотрудником Института истории, языка и литературы БФ АН СССР.

Похоронен на .

Научная деятельность 
Усманов Абубакир Нурианович является автором более 70 научных работ. Исследовал проблемы присоединения Башкирии к Русскому государству, участия башкир в Отечественной войне 1812 года и в Крестьянской войне 1773—1775 гг.

Также занимался сбором, исследованием и публикацией башкирского фольклора.

Научные труды 
 Салауат батыр. — Өфө, Китап — 1945.
 Дружба русского, украинского и башкирского народов: пер. с украинск. — Киев: Витчизна, 1954.
 Башҡортостан Россияға ҡушылған осорҙағы тарихи шарттар // Башҡортостан уҡыутыусыһы. — Өфө, 1957. — № 6.
 Присоединение Башкирии к Московскому государству. — Уфа, 1960.
 Башкирский народ в Отечественной войне 1812 года. — Уфа, 1964.
 Кинзя Арсланов — выдающийся сподвижник Пугачева: исторические записки. — М., 1961. — № 71.
 По страницам «Отводной книги» // Вечерняя Уфа. — 1970. — № 55, 59, 69, 71, 72.
 Развитие земледелия в Башкирии в третьей четверти 18 века // Из истории феодализма и капитализма в Башкирии. — Уфа, 1971. — С. 22—74.
 Добровольное присоединение Башкирии к Русскому государству. — Уфа, 1982.

Память 
 В Уфе на доме, в котором жил учёный, была установлена мемориальная доска.

Примечания

Литература 
 на русском языке
 Асфандияров А. З. История сел и деревень Башкортостана и сопредельных территорий. — Уфа: Китап, 2009. — 744 с. — С.199.
 Докучаева А. Ученый, писатель и журналист. // Вечерняя Уфа. — 1984. — 7 мая.
 Зарипов Н. Т. Тарих катламнарын актарып // Кызыл таң. — 1985. — 26 мая.
 Осотова В. В память об историке // Вечерняя Уфа. — 1987. — 1 октября.
 Писатели земли Башкирской: справочник. — Уфа: Китап, 2006. — С. 390.
 Узиков Ю. А. Ю. Книги идут к людям // Вечерняя Уфа. — 1985. — 27 марта.
 Усманов, Абубакир Нурианович // Башкортостан: Краткая энциклопедия
 
 на других языках
 Иҙелбаева М. Фәндә ҡалған эҙ // Советская Башкирия. — 1985. — 24 апреля.
 Хаҗиев Н. Мәшһүр тарихчы // Балтач таңнары. — 2005. — 16 апреля.
 Әминев Ә. Ғалимға хөрмәт йөҙөнән // Советская Башкирия. — 1987. — 9 октября

Ссылки 
 Персональная страница на сайте Балтачевской центральной библиотеки

Специалисты по истории Башкортостана
Секретари Башкирского обкома КПСС
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР второго созыва
Историография восстания Пугачёва
Похороненные на Магометанском кладбище (Уфа)